Il singolare del torneo di tennis Open de Franche Comté 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Mahut che ha battuto in finale Frank Dancevic 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (primo turno)
 Danai Udomchoke (primo turno)
 Alexander Waske (semifinali)
 Thierry Ascione (primo turno)

 Dick Norman (primo turno)
 Michael Berrer (secondo turno)
 Igor' Kunicyn (secondo turno)
 Stefan Koubek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2006